

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок африканских наций 2015 года в Экваториальной Гвинее, проходящем в период с 17 января по 8 февраля 2015 года.

Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Экваториальная Гвинея

Буркина-Фасо

Габон

Республика Конго

Группа B

Замбия

Тунис

Кабо-Верде

ДР Конго

Группа C

Гана

Алжир

ЮАР

Сенегал

Группа D

Кот-д’Ивуар

Мали

Камерун

Гвинея

Примечания 

2015